Тршемошна (, ) — город на юго-западе центральной части Чешской Республики, в районе Пльзень-север Пльзенского края.

География 
Расположен в 9 км к северу от административного центра края, города Пльзень.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края